Уерта Сан Хосе има више значења:

 Уерта Сан Хосе, Ла Круз дел Вијенто (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Уерта Сан Хосе (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уерта Сан Хосе, Уерта Пења Флорес (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику